Драфт НБА 1992 года прошёл 24 июня 1992 года в Портленде, штат Орегон. В то время проект считался одним из самых насыщенных в истории НБА. Три первых номера драфта (Шакил О’Нил, Алонзо Моурнинг и Кристиан Леттнер) считались перспективными игроками, которых нельзя упустить. В итоге, О'Нил и Моурнинг попали в Зал славы баскетбола, а Леттнер сыграл в одном Матче всех звёзд и завоевал золото на Олимпиаде 1992 года в составе легендарной Dream Team, но не оправдал высоких ожиданий. Все троё в конечном итоге сыграли вместе за «Майами Хит» в 2005 году. Двое других игроков этого драфта также участвовали в Матче всех звёзд (Том Гуглиотта однажды, Лэтрелл Спрюэлл четыре раза), а несколько других сделали солидную карьеру (Джим Джексон, Роберт Орри, Дуг Кристи, Пи-Джей Браун, ЛаФонсо Эллис, Джон Бэрри, Уолт Уильямс, Энтони Пилер и Кларенс Уизерспун). Гарольд Майнер, которому дали прозвище «Малыш Джордан» из-за его сходства с Майклом Джорданом, был выбран под 12-м номером и, кроме победы в двух конкурсах по броскам сверху, провёл короткую четырехлетнюю карьеру.

Драфт

Известные игроки не выбранные на драфте 
Следующие игроки не были выбраны на драфте 1992 года, но, однако, позже играли в НБА.

Комментарий

Ссылки 
 Драфт НБА 1992 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 1992/1993
События 24 июня
Июнь 1992 года
Списки Национальной баскетбольной ассоциации